Заводско́й прое́зд — название проездов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Заводской проезд — проезд в Балашихе.
 В Барнауле:
 2-й Заводской проезд;
 6-й Заводской проезд;
 9-й Заводской проезд.
 Заводской проезд — проезд в Брянске.
 Заводской проезд — проезд в Великом Новгороде.
 Заводской проезд — проезд в Кемерове.
 Заводской проезд — проезд в Красноярске.
 В Твери:
 Большой Заводской проезд;
 Малый Заводской проезд.
 Заводской проезд — проезд в Москве.
 Заводской проезд — проезд в Новомосковске.
 Заводской проезд — проезд в Таганроге.
 Заводской проезд — проезд в Тамбове.
 Заводской проезд — проезд в Тольятти.
 Заводской проезд — проезд в Ульяновске.

См. также 
 Заводская улица
 Заводское шоссе
 Заводской переулок
 Заводской тупик